È divenuto famoso sul grande schermo per aver interpretato il signor Sowerberry nella versione del 2005 di Oliver Twist diretto da Roman Polański; da segnalare anche la partecipazione al film Barnum! del 1986. Lavora soprattutto in teatro.

Filmografia parziale

Attore

Cinema 
 The National Health, regia di Jack Gold (1973) - non accreditato
 All the Fun of the Fair, regia di Glyn Edwards (1979)
 Pretorius, regia di Alex Clarke (1987)
 Oliver Twist, regia di Roman Polański (2005)

Televisione 
 She Loves Me, regia di Michael Simpson - film TV (1978)
 Prince Regent - miniserie TV, episodi 1x02-1x06 (1979)
 The First Part of King Henry the Fourth, with the Life and Death of Henry Surnamed Hotspur, regia di David Giles - film TV (1979)
 Fair Stood the Wind for France - miniserie TV, 4 episodi (1980)
 The Nation's Health - serie TV, episodio 1x01 (1983)
 By the Sword Divided - serie TV, episodio 1x02 (1983)
 Barnum!, regia di Peter Coe e Terry Hughes - film TV (1986)
 A Dorothy L. Sayers Mystery - serie TV, 4 episodi (1987)
 Look and Read - serie TV, 10 episodi (1988)
 Through the Dragon's Eye - serie TV, 10 episodi (1989)
 Moon and Son - serie TV, episodio sconosciuto (1992)
 Il Trono di Spade (Game of Thrones) – serie TV, episodio 6x04 (2016)

Collegamenti esterni